2 miejscowości w Polsce: 
 Małoszów – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki 
 Małoszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz